Pantoniem, plaatsvervangende naam

In politiek en bestuur:
 Locoburgemeester, plaatsvervangend burgemeester
 Waarnemend burgemeester, dienstdoend burgemeester
 Onderkoning, gouverneur van een land of een provincie die als vervanger van de monarch
 Onderstaatssecretaris
 Vicaris
 Vicaris-generaal, plaatsvervanger van een bisschop
 Viceadmiraal
 Vicepremier of viceminister-president
 Vicepresident, eerste vervanger van een president
 Vicevoorzitter, ondervoorzitter van een vereniging of organisatie

In film en theater:
 Stand-in (filmterm)
 Alternate
 Understudy

Zie ook 
 Vicekanselier (doorverwijspagina)